Hasselblatt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hasselblatt (1823–1896), deutsch-baltischer Maler, Bildhauer und Kaufmann

 Boris Hasselblatt (* 1961), deutsch-US-amerikanischer Mathematiker 
 Cornelius Hasselblatt (* 1960), niederländischer Finnougrist 
 Dieter Hasselblatt (1926–1997), deutsch-baltischer Hörspiel- und Romanautor
 Gordian N. Hasselblatt (* 1961), deutscher Rechtsanwalt
 Gunnar Hasselblatt (1928–1997), deutsch-baltischer Theologe
 Ingrid Hasselblatt-Diedrich (* 1940), deutsche Chirurgin und ärztliche Standespolitikerin
 Werner Hasselblatt (1890–1958), deutsch-baltischer Jurist und Politiker

Siehe auch: 

 Hasselblad